Sargon to imię męskie, które nosili władcy mezopotamscy państw akadyjskiego i asyryjskiego:
 Sargon Wielki (Akadyjski) 
 Sargon I (Asyryjski)
 Sargon II (Asyryjski)

Imiona semickie

da:Sargon